La locuzione crisi economica è usata comunemente in diversi contesti:

 Crisi economica (o Grande depressione) – crisi mondiale del 1873-1895
 Crisi economica (o Crollo di Wall Street) – crisi del 1929
 Crisi economica – crisi argentina degli anni 90 del XX secolo.
 Crisi economica – crisi mondiale del 2007-2013
 Crisi economica (o crisi del debito sovrano europeo) – crisi europea del 2010
 Crisi economica – sinonimo di recessione
 Crisi economica – sinonimo di crisi finanziaria